Lomonosovskij rajon, , indica
 Lomonosovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Leningrado
 Lomonosovskij rajon – rajon di Mosca
 Lomonosovskij rajon – rajon di San Pietroburgo